Пісенний конкурс Євробачення 1960 став 5-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 20 березня 1960 року в місті Лондон, Велика Британія. Нідерланди відмовились проводити конкурс, і на їх місце заступила Велика Британія. Кількість учасниць зросла до 13, повернувся Люксембург, а Норвегія приєдналася до конкурсу. Фінляндія вирішила демонструвати фінал у прямому ефірі. У систему голосування були внесені нові зміни: членам журі було дозволено слухати, але не дивитися генеральну репетицію кожної пісні перед самим конкурсом. Перемогла пісня Tom Pillibi, виконана Жаклін Бойєр із Франції.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
1960 у телебаченні
1960 у Європі
Березень 1960
Музика Лондона